Benno Lemke (1958-2010), een Duits politicus
 Niklas Lemke (1984), Zweeds golfer
 William Lemke (1878-1950), een Amerikaans politicus